Il National Invitation Tournament 1971 fu la 34ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of North Carolina at Chapel Hill; il  miglior giocatore fu Bill Chamberlain.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1971
1971